Enos (Bijbel), Bijbels figuur, zoon van Seth
 Enos (televisieserie)
 Enos (vlinders), een geslacht van vlinders uit de familie Lycaenidae
 Enos (chimpansee), een chimpansee die mee ging op een ruimtevlucht